Nevladine organizacije i udruženja građana su posebne forme organizovanja čija je svrha zadovoljavanje neke njihove potrebe, iskazivanje interesa ili pokretanje inicijativa za angažovanje u raznim sferama socijalnih i drugih aktivnosti. Za njih se često koristi i izraz organizacije civilnog društva. One su institucionalno potpuno odvojene od državnih struktura i zasnovane su na dobrovoljnom učešću građana. Zbog te nezavisnosti one se nalaze u poziciji da nadziru sprovođenje politike ali i da ukazuju na specifične potrebe određenih grupa.

Uloga i doprinos civilnog društva 
Nevladine organizacije i udruženja građana u funkciji sistema civilne odbrane prvenstveno igraju veliku ulogu u prevenciji akcidenata. Preciznije, one igraju značajnu ulogu u smanjenju doprinosa čoveka kao osnovnog akcidentalnog faktora u nastajanju vanrednih događaja.

U osnovi prevencije akcidenata na primarnom nivou treba težiti promeni stava, ponašanja i povećanja sposobnosti građana da ne doprinose njihovom nastajanju, a u slučaju nastanka da izbegnu ili ublaže posledice. Nevladine organizacije i udruženja građana mogu ostvariti uticaj na građane osposobljavanjem, informisanjem o rizicima, propagandnim aktivnostima, sprovođenjem stalnih ili povremenih akcija i aktivnosti s ciljem vaspitanja, učvršćivanja znanja i postizanja veština korišćenjem svog ugleda pokretanjem akcija na donošenju ili izmenama u normativnoj regulativi radi regulisanja pitanja od značaja za prevenciju akcidenata. 

Ove organizacije takođe mogu  pokretati debatu o najznačajnijim pitanjima, svojim predlozima mogu unaprediti postojeća rešenja i time učestvovati u reformi, a mogu i služiti kao mehanizam za nadzor rada državnih organa kroz obaveštavanje građana o potencijalnim zloupotrebama, kršenju ljudskih prava, korupciji i sličnim pojavama. 

Nevladine organizacije najčešće mogu imati ulogu posrednika između institucija i javnog mnjenja, jer je u njima sve više izraženo poverenje javnog mnjenja u odnosu na tradicionalne institucije koje predstavljaju društvo. O tome svedoči i istraživanje pod nazivom „Studija aktuelne i potencijalne uloge evropskih učesnika u naučnoj komunikaciji“ koje je sprovela Fondacija IDIS za Evropsku komisiju.

Doprinos nevladinih organizacija i udruženja građana zavisi od: 

 ciljeva i zadataka zbog kojih je organizacija ili udruženje formirano; 
 materijalnih mogućnosti; 
 masovnosti članstva; 
 organizovanosti i stepena koordinacije; 
 stečenog ugleda, tradicije i iskustva; 
 i drugog.

Stvarni doprinos i vrsta tog doprinosa zavise od mnogih činilaca ali je veliki doprinos ovih organizacija u sprečavanju akcidenata moguć pod uslovom da se i njihova aktivnost uključi u jedinstveni i nacionalni sistem prevencije akcidenata na nacionalnom i lokalnom nivou i da se rezultati njihove aktivnosti prate i procenjuju.

Međunarodna strategija za smanjenje katastrofa 
Značaj delovanja i doprinosa različitih subjekata u smanjenju katastrofa među kojima se navode i predstavnici civilnog društva i nevladine organizacije prepoznat je u članu 18. Međunarodne strategije za smanjenje katastrofa. 

Generalna skupština UN zvanično je usvojila ovu strategiju 20. decembra 2013. godine. Ključni članovi na kojima se zasniva Međunarodna strategija za smanjenje katastrofa jesu 2, 7, 8 i 18 jer su u okviru ovih članova naglašene ključne aktivnosti koje treba sprovesti kako bi se umanjile katastrofe, kao i najvažniji subjekti koji te aktivnosti treba da sprovedu.

U članu 18. navedeni subjekti koji najviše doprinose smanjenju katastrofa su: 

 parlamenti država, 
 Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, 
 organizacije u sistemu UN, 
 predstavnici lokalnih vlasti, 
 međuvladine organizacije, 
 naučne institucije, 
 privatni sektor, 
 predstavnici civilnog društva i nevladine organizacije.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije 
O značaju odnosa između institucija vlasti i organizacija civilnog društva najbolje govori postojanje Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije , koja je zadužena za "sistematsko uključivanje organizacija civilnog društva u dijalog sa Vladom, koji treba da se zasniva na stalnoj, transparentnoj i strukturisanoj komunikaciji i redovnoj razmeni iskustava, informacija i mišljenja."

Kancelarija je osnovana Uredbom o Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom kao institucionalni mehanizam za podršku i razvoj civilnog dijaloga između Vladinih institucija i organizacija civilnog društva. 

Značaj i uloga Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom ogleda se u koordinaciji saradnje između Vladinih institucija i organizacija civilnog društva u procesu kreiranja i uspostavljanja jasnih standarda i procedura za uključivanje organizacija civilnog društva na svim nivoima procesa donošenja odluka. 

Kancelarija objavljuje svoje jednogodišnje izveštaje o radu u kojima se mogu pratiti sve aktivnosti ove institucije u okviru njenog delokruga rada. Izveštaji se izrađuju krajem kalendarske godine retroaktivno za tu godinu.

Od usluga Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom u okviru svog delokruga i svojih ovlašćenja obavlja bez naknade i sledeće aktivnosti:

 Davanje informacija od javnog značaja;

 Savetovanje organizacija civilnog društva;
 Organizovanje sektorskih sastanaka;
 Organizovanje praćenja prenosa eksplanatornog skrininga putem video linka u saradnji sa resornim ministarstvima nadležnim za odgovarajuća poglavlja;
 Informisanje organizacija civilnog društva, organa državne uprave, organa autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave i zainteresovane javnosti o svojim aktivnostima;
 Uspostavljanje dijaloga između javnog i civilnog sektora;
 Savetovanje i upućivanje organizacija civilnog društva na potencijalne izvore finansiranja;
 Podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva u oblastima od interesa kroz organizovanje obuka i seminara;
 Podizanje kapaciteta organa državne uprave, jedinica lokalne samouprave i pokrajinskih organa za komunikaciju i saradnju sa udruženjima građana i drugim organizacijama civilnog društva;
 Umrežavanje organizacija civilnog društva (OCD);
 Uključivanje organizacija civilnog društva u proces kreiranja politika;
 Informisanje civilnog društva o aktuelnim konkursima i drugim aktuelnim novostima značajnim za unapređenje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji.

Nevladine organizacije i udruženja građana u Srbiji 
U funkciji sistema civilne odbrane pojavljuju se brojne lovačke, ribolovačke, izviđačke, goranske, planinarske organizacije, dobrovljna vatrogasna društva, ekološka društva i druge nevladine organizacije i udruženja građana. U nastavku članka će biti nabrojana samo neka od udruženja ove vrste.

Lovačka i ribolovačka udruženja i organizacije 

 Lovački savez Vojvodine
 Lovački savez Srbije 
 Lovački savez Centralne Srbije
 Ribolovački savez Vojvodine
Ujedinjeni ribolovci Srbije

Izviđačka udruženja i organizacije 

 Savez izviđača Srbije
 Savez izviđača Beograda

Planinarska udruženja i organizacije 

 Planinarski savez Srbije

Dobrovoljne vatrogasne službe i društva 

 Vatrogasni savez Srbije
 Dobrovoljno vatrogasno društvo "MATICA" Zemun
 Dobrovoljno vatrogasno društvo Zvezdara
 Dobrovoljno vatrogasno društvo u Pančevu
 Dobrovoljno vatrogasno društvo u Vrbasu

Ekološka društva 

 Ekološko društvo Gradac
 Društvo za zaštitu i proučavanje prica Srbije

 Ekološko društvo Endemit
 CEKOR
 Ekocentar
 Ekološko udruženje Zlatni bor

Vidi još 

 Sistem civilne odbrane Republike Srbije
 Nevladine organizacije
 Udruženja građana
Civilno društvo

Reference 

Безбедност
Цивилна одбрана